La contrarellotge individual fou una de les dues proves del programa olímpic de ciclisme en ruta dels Jocs Olímpics d'Amsterdam de 1928. La competició es va disputar el 7 d'agost de 1928, amb la presència de 75 ciclistes procedents de 21 nacions diferents. Els resultats d'aquesta prova serviren per determinar el vencedor de la contrarellotge per equips. La cursa consistí en una contrarellotge individual de 168 km entre Amsterdam i la localitat balneària de Scheveningen.

Medallistes

Resultats 

Els següents ciclistes abandonaren la cursa abans de finalitzar:

Referències 

Ciclisme als Jocs Olímpics d'estiu de 1928